Garnityr, av franska garniture, som betyder ’tillbehör’, ’prydnad’ är ett substantiv och kan syfta på:

 Garnityr –  inom konsthantverk en av flera delar med gemensam form och dekor sammansatt helhet
 Tandgarnityr – en protes med konstgjorda tänder
 Garnityr – ett äldre namn för ett komplett typsnitt

Se även
Dekoration

Källor
Nationalencyklopedin, uppslagsordet garnityr. Inloggning krävs.